Николай Русаков:
 Русаков, Николай Александрович (1903—1975) —  советский военачальник, полковник.
 Русаков, Николай Афанасьевич (1888—1941) — советский художник.
 Русаков, Николай Васильевич (род. 1939) — советский и российский учёный-гигиенист, академик РАМН и РАН.